Lumbricillus enchytraeoides är en ringmaskart som först beskrevs av Saint-Loup 1885.  Lumbricillus enchytraeoides ingår i släktet Lumbricillus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
enchytraeoides